US Open 2020 – gra podwójna kobiet – zawody deblowe kobiet, rozgrywane w ramach drugiego w sezonie wielkoszlemowego turnieju tenisowego, US Open. Zmagania miały miejsce w dniach 2–11 września na twardych kortach USTA Billie Jean King National Tennis Center w Nowym Jorku.

Najwyżej rozstawiona para Tímea Babos–Kristina Mladenovic została wykluczona z gry przed meczem o ćwierćfinał. Decyzja organizatorów wynikała z kontaktu Mladenovic z Benoîtem Pairem, u którego wcześniej wykryto wirusa SARS-CoV-2.

Zawodniczki rozstawione

Drabinka

Faza finałowa

Faza początkowa

1. ćwiartka

2. ćwiartka

3. ćwiartka

4. ćwiartka

Pula nagród

Uwagi

Przypisy

Bibliografia 
 

US Open 2020
US Open – gra podwójna kobiet